La Palmera puede referirse a:

División Administrativa

 La Palmera, localidad de la Argentina;
 La Palmera, localidad de Colombia;
 La Palmera, localidad de los Estados Unidos;
 La Palmera (San Carlos), distrito del cantón de San Carlos de la provincia de Alajuela en Costa Rica.

Televisión

 La palmera (1991), programa de televisión de España;